Луле () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сен-Жан-д’Анжели. Население кантона на 2006 год составляло 4863 человек.

Код INSEE кантона 1712. Всего в кантон Луле входят 15 коммун, из них главной коммуной является Луле.

Экономика кантона носит преимущественно сельскохозяйственный характер. Промышленность представлена производством фанеры в Луле и кухонной мебели в Вильнёв-ла-Контес.

Коммуны кантона 
 Берне-Сен-Мартен — население 713 чел.
 Куавер — население 228 чел.
 Куран — население 337 чел.
 Дёй-сюр-ле-Миньон — население 325 чел.
 Ла-Круа-Контес — население 167 чел.
 Ла-Жарри-Одуэн — население 254 чел.
 Луле — население 738 чел.
 Лозе — население 163 чел.
 Мигре — население 333 чел.
 Сен-Фели — население 288 чел.
 Сен-Марсьяль — население 119 чел.
 Сен-Пьер-де-л’Иль — население 234 чел.
 Сен-Севрен-сюр-Бутон — население 122 чел.
 Вернье — население 152 чел.
 Вильнёв-ла-Контес — население 690 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта